Panórama kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Panórama (kommunhuvudort), Mellersta Makedonien, Nomós Thessaloníkis, 
 Panórama (ort), Peloponnesos, Nomós Argolídos, 

Robotskapade Greklandförgreningar